

Гані-Брук — місто, штат Пенсільванія
 Гані-Брук Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсильванія